Avrillé (Maine i Loara) – francuska gmina w regionie Kraj Loary
 Avrillé (Wandea) – francuska gmina w regionie Kraj Loary